Хазелбах може бити:

 Хазелбах (Алтенбург), општина у округу Алтенбургер Ланд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Хазелбах (Доњи Бајерн), општина у округу Штраубинг-Боген, у њемачкој покрајини Баварска.
 Хазелбах (Вестервалд), општина у округу Алтенкирхен (Вестервалд), у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хазелбах (Хунсрик), општина у округу Рајн-Хунсрик, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.